Хюбнер или Гюбнер или Гибнер (Hübner) — фамилия.

Известные носители 
 Хюбнер, Ангелина (род. 1979) — немецкая волейболистка.
 Хюбнер, Артур — советский разведчик, член разведывательной сети Красная капелла. Сын Эмиля Хюбнера и родной брат Макса Хюбнера.
 Хюбнер, Бенно (1931—2016) — немецкий философ, автор ряда работ, посвященных проблемам эстетики, современного искусства и философии искусства.
 Хюбнер, Беньямин (род. 1989) — немецкий футболист. Брат Флориана Хюбнера.
 Хюбнер, Бьёрн (род. 1986) — немецкий фехтовальщик-саблист, призёр чемпионатов Европы и Европейских игр.
 Хюбнер, Ганс (1837—1884) — немецкий химик.
 Хюбнер, Герберт (1889—1972) — немецкий актёр театра и кино.
 Хюбнер, Данута Мария (род. 1948) — польский политик и экономист.
 Хюбнер, Жорж (род. 1971) — бельгийский учёный-финансист и шашист.
 Хюбнер, Зигмунт (1930—1989) — польский актёр и режиссёр, директор Старого театра в Кракове.
 Хюбнер, Карл Вильгельм (1814—1879) — немецкий художник романтического направления.
  (1921—2013) — немецкий философ.
 Хюбнер, Леопольд Эрастович (1829—1872) — российский астроном и геодезист.
 
 Хюбнер, Роберт (род. 1948) — немецкий гроссмейстер, претендент на мировое первенство.
 Хьюбнер, Роберт (1914—1998) — американский врач, вирусолог.
 Хюбнер, Ульрих (1872—1932) — немецкий художник-импрессионист.
 Хюбнер, Флориан (род. 1991) — немецкий футболист. Брат Беньямин Хюбнера.
 Хюбнер, Эмиль (1862—1943) — советский разведчик.
 Гюбнер, Юлиус (1806—1882) — немецкий художник.
 Хюбнер, Юлиуш Самсонович (настоящее имя Давид Шимшонович Шварц; 1912—1994) — польский военный деятель и физик-ядерщик, генерал-майор, участник ВОВ, Герой Советского Союза.
 Хюбнер, Якоб (1761—1826) — немецкий энтомолог.
 Хюбнер фон Хольст, Юхан (1881—1945) — шведский стрелок, чемпион и призёр Олимпийских игр.

См. также 
 Курсалон Хюбнера
 Гюбнер

Примечания